Ungdomsvärldsmästerskapet 2017 i volleyboll för flickor hölls 18 till 27 augusti 2017 i Rosario och Santa Fe, Argentina. Det var den 15:e upplagan av turneringen och tjugo flicklandslag deltog. Tävlingen vanns för andra gången av Italien genom att besegra Dominikanska republiken i finalen. Elena Pietrini utsågs till mest värdefulla spelare.

Kvalificering
I turneringen deltog: arrangörslandets landslag, fyra asiatiska och oceaniska landslag (som kvalificerat sig genom asiatiska U18-mästerskapet 2017, sex europeiska landslag (alla kvalificerade sig genom U18-EM 2017, fyra nordamerikanska landslag (två kvalificerade genom nordamerikanska U18-mästerskapet och två genom panamerikanska U18-cupen 2017), tre sydamerikanska landslag (två kvalificerade sig genom sydamerikanska U18-mästerskapet 2016 och ett genom panamerikanska U18-cupen 2017) samt de två topprankade landslag på FIVB:s världsranking bland de lag som inte kvalificerat sig på annat sätt.

Arenor

Regelverk

Format
Lagen spelade ett första gruppspel med den italienska gruppformeln; i slutet av den första fasen:
De fyra bästa lagen från varje grupp gick vidare till cupspel. Detta bestod av åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och final. Förlorande lag fortsatta motsvarande cupspel om placering så att alla lag spelade fyra matcher i cupen.
De sista lagen i respektive grupp spelade istället för cupspel ett gruppspel om platserna 17 till 20.

Rankningskriterier 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen i serien definierades utifrån:
 Antal vunna matcher
 Poäng
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.
 Inbördes möte

Deltagande lag

Turneringen

Gruppspelsfasen
Gruppspelet lottades 10 maj 2017 i Rosario.

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

Grupp C

Resultat

Sluttabell

Grupp D

Resultat

Sluttabell

Slutspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Spel om plats 5-8

Matcher om 5-8:e plats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Spel om plats 9-16

Matcher om plats 9-16

Matcher om plats 9-12

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Matcher om 13-16:e plats

Matcher om 13-16:e plats

Match om femtondeplats

Match om trettondeplats

Gruppspel om 17-20:e plats

Resultat

Sluttabell

Slutplaceringar

Individuella utmärkelser

Externa länkar

Sportåret 2017
Ungdomsvärldsmästerskapet i volleyboll för flickor
Volleybollsäsongen 2017/2018
Internationella volleybolltävlingar i Argentina
2017 i Argentina